'Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2019./20.'  
Kao posljedica pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj, u ožujku 2020. je došlo do prekida odigravanja kuglačkih natjecanja u Hrvatskoj.  
Po smirivanju situacije s pandemijom, 19. svibnja 2020. Hrvatski kuglački savez je na sjednici donio odluku da se odigravanje "Prve" lige nastavi sredinom lipnja 2020.,  a skupine "Druge" lige su zaključene po trenutnom poretku, gdje bi prvoplasirane ekipe igrale za plasman u 1. ligu, te su izdate nove propozicije i kalendar natjecanja. 
 
 
 
</small>
  
Prvak je treći put zaredom postala "Mlaka" iz Rijeke. 

 Prva liga 

 

 

 

 Izvori:  
 aplikacija.kuglanje.hr, 1. HKL - žene  
 aplikacija.kuglanje.hr, 18. kolo  
 kuglacki-savez-os.hr, 1. HL žene 2019./20.  
 kuglacki-savez-os.hr, 18. kolo 

 Druga liga  

 Kvalifikacije za ulazak u 1. HKL 
Igraju pobjednici skupina "Druge HKL"''.  
Igrano 20. lipnja 2020. u Otočcu i 21. lipnja 2020. u Zaprešiću. 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr

Centar 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, Konačni poredak završenih liga - 20. 05. 2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 2. HKL Centar - žene  
 aplikacija.kuglanje.hr, 14. kolo  
 kuglacki-savez-os.hr, 2. HL žene (Centar) 2019. – 2020.  
 kuglacki-savez-os.hr, konačna ljestvica  
 kuglacki-savez-os.hr, 14. kolo

Sjever 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, Konačni poredak završenih liga - 20. 05. 2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 2. HKL Sjever - žene  
 aplikacija.kuglanje.hr, 19. kolo

Zapad 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, Konačni poredak završenih liga - 20. 05. 2020.  
 aplikacija.kuglanje.hr, 2. HKL Zapad - žene  
 aplikacija.kuglanje.hr, 14. kolo

Unutarnje poveznice 
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene

Vanjske poveznice  
 kuglanje.hr, Hrvatski kuglački savez 
 kuglanje.hr, Hrvatske kuglačke lige - sezona 2019./2020. 
 aplikacija.kuglanje.hr, Hrvatske kuglačke lige - sezona 2019./2020. 
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglački savez Osječko-baranjske županije

Izvori 
 

  

2019-20